Никола́й Ре́зников:
 Резников, Николай Александрович (род. 1983) — заслуженный мастер спорта России (плавание в ластах).
 Резников, Николай Малахиевич (1906 — ?) — советский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.